Unter Lastenausgleich versteht man

 das Verteilen einer Netzwerklast auf verschiedene Server, siehe Lastverteilung (Informatik)
 den Lastenausgleich nach dem Lastenausgleichsgesetz in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg
 den Lastenausgleich in Finnland in und nach dem Zweiten Weltkrieg, siehe Lastenausgleich (Finnland)
 den Lastenausgleich zwischen den gewerblichen Berufsgenossenschaften gem. §§ 176 ff. Siebtes Buch Sozialgesetzbuch
 eine weniger gebräuchliche Bezeichnung für den Länderfinanzausgleich zwischen den deutschen Bundesländern.

Siehe auch:
 Netzwerklastenausgleich